Rodrigues Pinagé (Natal, 1895 — 1973) foi um poeta, jornalista e funcionário público brasileiro.

Foi ainda criança para Belém, no Pará, onde foi eleito "príncipe dos poetas paraenses".

Ligações externas 
 

Poetas do Rio Grande do Norte
Literatura brasileira de expressão amazônica
Naturais de Natal (Rio Grande do Norte)